Radowesitz bezeichnet

die Gemeinde Radovesice, Okres Litoměřice, Tschechien
den abgebaggerten Ort Radovesice u Bíliny, Okres Teplice, Tschechien